Ганс Адольф Радемахер (3 апреля 1892, Вандзбеке, сейчас Гамбург-Вандсбек — 7 февраля 1969, Хейверфорд, штат Пенсильвания, США) — немецкий и американский математик.

Наиболее известен как соавтор популярной книги «Числа и фигуры».
Радемахер также известен благодаря исследованиям в аналитической теории чисел, математической генетике, в теории функций вещественной переменной и квантовой теории.

Биография 
Радемахер защитил диссертацию в 1916 году в Гётингском университете под руководством Каратеодори. Был уволен из университета Бреслау в 1933 году за поддержку Веймарской Республики.
Эмигрировал из Европы в 1934 году.

Покинув Германию, он переехал в Филадельфию и работал в университете Пенсильвании до выхода на пенсию в 1962 году.

Признание 
 С 1956 по 1962 имел именную позицию 
 С выходом на пенсию из Университета штата Пенсильвания, группа математиков предоставила начальное финансирование для позиции имени Ганса Радемахера и удостоила его почётной степени доктора наук.

Книги

Переведённые на русский 
 Ганс Радемахер, Отто Тёплиц. Числа и фигуры. Опыты математического мышления. — ЛКИ, 2007. — ISBN 978-5-382-00139-5.

Другие 
 with Ernst Steinitz Vorlesungen über die Theorie der Polyeder- unter Einschluss der Elemente der Topologie. Springer 1932, 1976.
 Generalization of the Reciprocity Formula for Dedekind Sums. In: Duke Math. Journal. Vol. 21, 1954, pp. 391—397.
 Lectures on analytic number theory. 1955.
 Lectures on elementary number theory. Blaisdell, New York 1964, Krieger 1977.
 with Grosswald: Dedekind sums. Carus Mathematical Monographs 1972.
 Topics in analytic number theory. ed. Grosswald. Springer Verlag, 1973 (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften).
 Collected papers. 2 vols. ed. Grosswald. MIT press, 1974.
 Higher mathematics from an elementary point of view. Birkhäuser 1983.

См. также 
 Вейвлет Хаара
 Разбиение числа
 Теорема Радемахера

Примечания

Дополнительная литература 
 George E. Andrews, David M. Bressoud, L. Alayne Parson (eds.) The Rademacher legacy to mathematics. American Mathematical Society, 1994.
 Lexikon bedeutender Mathematiker. Deutsch, Thun, Frankfurt am Main, ISBN 3-8171-1164-9.
 Tom Apostol: Introduction to Analytical number theory. Springer
 Tom Apostol: Modular functions and Dirichlet Series in Number Theory. Springer
  Obituary and list of publications.

Ссылки 
 
 

Родившиеся в 1892 году
Умершие в 1969 году
Иммигрировавшие в США из Германии
Математические аналитики
Математики в теории чисел
Математики Германии
Математики США
Преподаватели Пенсильванского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Популяризаторы математики